Aude (departement)
 Aude (rivier)
 Aude (van Roeland)